Појам  може да се односи на:

 Давид I Шкотски
 Давид I Грузијски